Miejscowości w USA:
 Willow Valley – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
Gminy w USA:
 Willow Valley (ang. Willow Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis